Englund est le nom de famille de 
 Einar Englund (1916 - 1999), compositeur finlandais
 Nils-Joel Englund (1907 - 1995), skieur de fond
 Ola Englund (1981-), musicien, guitariste, compositeur, vidéaste1, producteur et homme d'affaires suédois
 Peter Englund, né en 1957, auteur et un historien suédois
 Robert Englund, né en 1947, acteur américain
 Steven Englund, historien américain sur Napoléon 

Homonymie de patronyme suédois